A Power Stage (sokszor PS-ként rövidítve) a Rali-világbajnokságban használt különleges gyorsasági szakasz. A szakasz öt leggyorsabb párosa további világbajnoki pontokban részesül, a raliban elért helyezésüktől függetlenül. Az időt a többi gyorsasági szakasszal ellentétben ezredmásodperces pontossággal mérik.

Története 
Az 1999-es szezon során több TV Stage elnevezésű szakaszokat rendeztek a Korzika és a Finn ralin. Ezeknek felépítése nagyban hasonlított a mai Power Stage-hez. Különlegessége az volt, hogy a már kiesett versenyzők is részt vehettek ezeken a szakaszokon. Az első három páros részesült pontokban. A legeredményesebb versenyző Didier Auriol volt, aki megnyerte mindkettő szakaszt, így további 6 pontot zsebelt be. Az 1999-es évad után az ötletet elvetették.

A Nemzetközi Automobil Szövetség a 2011-es évre ismét bevezette ezt a rendszert. Továbbra is az első három páros szerezhetett pontokat. A szezon legelső Power Stage-ét Svédországban rendezték meg és a leggyorsabb időt Sébastien Ogier autózta. A 2017-es évadtól kezdve az első öt résztvevő érhet el pontokat.

Eddig összesen 2 alkalommal fordult elő, hogy egy Power Stage-t törölni kellett:
 A 2013-as Monte-Carlo-ralin a Lantosque – Lucéram 2 nevezetű szakaszt le kell fújni, miután Jevgenyij Novikov balesetet szenvedett. A rali győztese Sébastien Loeb volt.
 A 2020-as Mexikói-rali idő elött véget ért a koronavírus-járvány kitörésének következtében életbe lépett utazási korlátozásoknak köszönhetően. Ennek értelmében a mezőny nem teljesítette az El Brinco  nevü szakaszt. A rali győztese Sébastien Ogier volt.

Pontrendszer

Statisztikák 

Megjegyzések:
 Az adatok a 2021-es szafari-rali után aktualizálódtak.

Győzelmek

Versenyzők

Navigátorok

Pontszerzők

Versenyzők

Navigátorok

Jegyzetek 

Rali-világbajnokságok